El término Provost, puede referirse a:

Aviación 
 Percival P.56 Provost: Entrenador primario militar británico.
 BAC Jet Provost: Entrenador jet basado en el diseño del avión P.56 Provost.

Geografía 
 Provost, Alberta: Ciudad en el centro de Alberta, Canadá.

Personas 
 Jan Provost: Pintor flamenco de los siglos XV y XVI.
 Étienne Provost: Comerciante de pieles franco canadiense del siglo XIX.
 Guy Provost: Actor canadiense, Oficial de la Orden de Canadá, Caballero de la Orden Nacional de Quebec.
 Martin Provost: Director y guionista francés.
 Felicia Provost: Modelo estadounidense de principios del siglo XXI.